Die Pfarrkirche St. Michael ist ein römisch-katholisches Kirchengebäude in Wachtendonk im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen.

Bau 
Die Kirche St. Michael ist ein dreischiffiger gotischer Backsteinbau mit Querschiff und vorgelagertem Westturm.

Ausstattung 
Die Orgel wurde 1988 von Orgelbau Seifert (Kevelaer) erbaut. Vorbild für das Instrument war die Cavaillé-Coll-Orgel von Saint-Étienne in Elbeuf. Der Spieltisch ist seitlich links an die Orgel angebaut und dreimanualig; das erste Manual ist ein Koppelmanual. Das Schleifladen-Instrument hat 26 Register, darunter zwei Transmissionen, auf zwei Manualwerken und Pedal. 

 Koppeln: II/P, III/P

Weblinks 

 Website des Gemeindeverbundes

Einzelnachweise 

Kirchengebäude im Kreis Kleve
Michael
Michael
Michaeliskirche
Pfarrkirche des Bistums Münster
Kirchengebäude der Backsteingotik
Backsteingotik in Nordrhein-Westfalen
Disposition einer Orgel
Kirchengebäude in Europa